Capella de Santa Anna, edifici construït l'any 1563 a la ciutat de Granollers (Vallès Oriental) 
 Església de Santa Anna d'Artesa
 Església parroquial de Santa Anna (Castell de Castells), edifici religiós construït al  al que es va afegir a mitjan segle XX la torre campanar
 Església parroquial de Santa Anna (Xóvar), temple catòlic a la comarca de l'Alt Palància 
 Església parroquial de Santa Anna d'Argeleta
 Església de Santa Anna de Vílnius
 Església de Sant Jaume i Santa Anna (Benidorm), temple catòlic d'estil neoclàssic, a Benidorm (la Marina Baixa)
 Santa Anna (l'Estartit), església parroquial al poble de l'Estartit, integrat a construccions annexes 
 Santa Anna d'Almudèfer
 Santa Anna de Banyuls dels Aspres, església al poble rossellonès de Banyuls dels Aspres, a la Catalunya Nord 
 Santa Anna de Barcelona, església i antic monestir amb claustre i sala capitular, vinculat a l'Orde del Sant Sepulcre de Jerusalem 

 Santa Anna de Claret

 Santa Anna de Catllà, capella al poble de Catllà, a la comuna del mateix nom, de la comarca del Conflent, a la Catalunya del Nord. És a peu de

 Santa Anna de Calladrons, ermita al municipi de Benavarri, a la Ribagorça

 Santa Anna de Cortscastell, església al poble de Cortscastell, sufragània de la parroquial de Pujol, romànica, de l'antic terme municipal de Peramea

 Santa Anna de l'Hostal Roig o de Montllor, antiga capella 
 Santa Anna de Llavorsí, església parroquial al poble de Llavorsí (el Pallars Sobirà)

 Santa Anna de Montadó o Santa Anna i sant Martí, església romànica al terme d'Isona i Conca Dellà, de l'antic terme de Benavent de la Conca 

 Santa Anna de Montcortès, església parroquial de Montcortès, al municipi dels Plans de Sió (la Segarra) 

 Santa Anna de Mediona, església de Mediona (l'Alt Penedès) 
 Santa Anna de Mataró, església al municipi de Mataró (el Maresme) 
 Santa Anna de Montornès
 Santa Anna de Passarell, capella de la masia de Passarell, al terme municipal de Moià (el Moianès) 
 Església de Santa Anna (Elda), parròquia més antiga d'Elda

 Santa Anna del Saió, capella a Santa Margarida de Montbui (l'Anoia) 

 Santa Anna de Premià de Dalt, església adossada a una masia a Premià de Dalt (el Maresme) 

 Santa Anna del Congost, església isolada de la comuna rossellonesa de Bulaternera (Catalunya Nord)

 Santa Anna de la Fabregada, església al municipi de la Baronia de Rialb (la Noguera) 

 Santa Anna de Sort, capella a l'interior de la vila de Sort a la comarca del Pallars Sobirà 

 Santa Anna de Riber, església parroquial de Riber, al municipi de Torrefeta i Florejacs (Segarra) 

 Santa Anna de Jújols, oratori al poble de Jújols, al terme del mateix nom, de la comarca del Conflent, a la Catalunya del Nord 

 Santa Anna de Mont-ral, església romànica de Gurb (Osona) 

 Santa Anna del Grau, església de Susqueda (Selva) 

 Santa Anna de Bausen, petita capella del segle XX al poble de Bausen 

 Santa Anna de Breda, ermita barroca de Breda (Selva) 

 Santa Anna dels Quatre Termes, antic santuari i ermita de la comuna de Glorianes 

 Santa Anna de les Eres, capella al poble de Sant Feliu d'Avall, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord)

 Santa Anna de Pontós, església de Pontós (Alt Empordà) 

 Santa Anna de Sorre, ermita al poble de Sorre, al terme municipal de Sort, a la comarca del Pallars Sobirà. Pertanyia a l'antic municipi d'Altron

 Santa Anna de la Cabanya

 Santa Anna del Mas Companyó, capella al terme comunal de vila de Ceret, a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord)

 Sant Joaquim i Santa Anna de Casa Bertran, capella particular de Casa Bertran, al poble de Surp (Rialb)
 Convent de Santa Anna d'Alcover, monument als afores de la vila d'Alcover (l'Alt Camp)

 Convent de Santa Anna de Sant Mateu, complex religiós, seu d'una comunitat de religioses agustines de vida contemplativa

 Ermita de Santa Anna d'Albal, temple al Parc de Santa Anna, en el municipi d'Albal 
 Ermita de Santa Anna d'Ontinyent